

Települések 
 Horvátország
 Vaska, falu Szópia községben, Verőce-Drávamente megyében

Vizek
 Oroszország
Vaska, a Mezeny bal oldali mellékvize az Arhangelszki területen